Lauteschläger ist der Familienname von 

 Carl Christian Lauteschläger (1788–1835), Bürgermeister von Darmstadt
 Ernst Friedrich Lauteschläger (1827–1874), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Peter Christian Lauteschläger (1752–1816), Stadtrat in Darmstadt